Die Irish League 1897/98 war die achte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum fünften Mal Meister.

Modus 
Qualifiziert waren die sechs Vereine aus der Vorsaison. Diese traten an zehn Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an. Am Saisonende gab es ein Entscheidungsspiel um den zweiten Platz.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Spiel um Platz 2 

|}

Weblinks 
 Saison 1897/98 (Archiv)
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

Einzelnachweise 

1897/98
Fußballsaison 1897/98